Lorrain est un gentilé relatif à la Lorraine.
 Les Lorrains sont les habitants de la Lorraine.
 Le lorrain est une langue d'oïl.
 Le francique lorrain est un groupe de dialectes germaniques.
 Le Lorrain est un quotidien.
 Le Lorrain est un média de divertissement et un influenceur en Lorraine.

Lorrain est aussi un nom de personnes et un nom de lieu.

Nom de personnes

Patronyme 

 Franck Lorrain, acteur français
 François-Guillaume Lorrain (né en 1970), journaliste, écrivain et traducteur français
 James Lorrain Smith (1862-1931), médecin britannique
 Jean Lorrain (1855-1906), écrivain français
 Jean-Louis Lorrain (1948-2013), homme politique français
 Louis-Joseph Le Lorrain (1715-1759), peintre, graveur, décorateur et architecte français
 Narcisse-Zéphirin Lorrain (1842-1915), prêtre québécois
 Paul Lorrain (1916-2006), physicien et professeur québécois
 Pierre Lorrain (1942-2004), avocat et homme politique québécois
 Pierre Lorrain (né en 1953), journaliste et écrivain français
 Robert Le Lorrain (1666-1743), sculpteur français baroque du 
 Roméo Lorrain (1901-1967), homme politique, journaliste et homme d'affaires québécois

Surnom 
 Claude Gellée (1600-1682), dit le Lorrain, peintre français du 
 Richer le Lorrain (v.1190-1266), moine et chroniqueur français
 Charles Lorrain (1873-1933), de son vrai nom Charles Ruault, acteur français

Pseudonyme 
 Thil-Lorrain, nom de plume de Michel Materne (1826-1893), écrivain belge.
 Jenny Lorrain, pseudonyme de Charlotte Louise Materne (1867-1943), fille du précédent, femme sculpteur et médailleur belge.

Toponyme 
 Le Lorrain, commune de la Martinique
 Canton du Lorrain, division administrative française située dans le département et la région de la Martinique

Autres 
 Front lorrain
 Garin le Lorrain, poème épique du 
 Maladie de Strümpell-Lorrain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain